Green Dragon sont des montagnes russes situées au parc GreenWood Forest Park, au Pays de Galles.

Sans moteur ni consommation électrique, elles ont la particularité d'être, selon leur propriétaire, .

Fonctionnement 
Les passagers montent jusqu'à la gare d'embarquement, qui se trouve plus haut que la gare de débarquement. Pendant que les wagons et les passagers descendent, ils tirent les wagons vides vers le haut grâce à des fils d'acier et des poulies.

Voir aussi

Articles connexes 
 Montagnes russes

Liens externes 
 Site officiel du parc

Montagnes russes au pays de Galles
Montagnes russes en métal
Montagnes russes assises